Сезон 2004 года — 9-й в истории ФК БАТЭ и 6-й сезон в Высшей лиге чемпионата Белоруссии по футболу. Команда в четвёртый раз в истории завоевала серебряные медали.

В розыгрыше Кубка Белоруссии 2003/2004 команда вышла в полуфинал, где уступила ФК «Гомель».

В розыгрыше Кубка Белоруссии 2004/2005 команда вышла в 1/4 финала, которая прошла весной 2005 года.

В первом раунде Кубка УЕФА БАТЭ уступил в двух матчах грузинскому клубу «Динамо» (Тбилиси). Причём в первом домашнем матче борисовчане вели 2:0, а первый гол записал на свой счёт вратарь Юрий Жевнов.

Высшая лига (Д1) 
См. также: Чемпионат Белоруссии по футболу 2004

Первый круг

Второй круг

Турнирная таблица 
Положение по итогам 14-го чемпионата Белоруссии.

Кубок Белоруссии

Кубок Белоруссии по футболу 2003/04

Кубок Белоруссии по футболу 2004/05

Кубок УЕФА 2004—2005

Первый раунд

Примечания 

2004
БАТЭ